Europamästerskapet i basket 2007 kan syfta på:

Europamästerskapet i basket för herrar 2007
Europamästerskapet i basket för damer 2007